

Лавіньї (Жура) — муніципалітет у департаменті Жура

Лавіньї — громада в кантоні Во